Kłodawa ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kłodawa, Stadt im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen
 Kłodawa (Powiat Gorzowski), Dorf im Powiat Gorzowski der Woiwodschaft Lebus
 Kłodawa (Brzyska), Dorf in der Gmina Brzyska im Powiat Jasielski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Kłodawa (Chojnice), Dorf in der Gmina Chojnice in der Woiwodschaft Pommern 
 Kłodawa (Trąbki Wielkie), Dorf in der Gmina Trąbki Wielkie im Powiat Gdański der Woiwodschaft Pommern

Kłodawa ist außerdem der Name eines Flusses:
 Kłodawa (Fluss)

Siehe auch:
 Gmina Kłodawa